Кровавая луна может означать:
 Кровавая луна (игра)
 Кровавая луна (книга)
 Кровавая луна (фильм)
 Кровавая луна (явление)

См. также
 Красная луна